Vít Kopřiva e Jiří Lehečka erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Luciano Darderi e Fernando Romboli hanno sconfitto Diego Hidalgo e Cristian Rodriguez con il punteggio di 6-4, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

  Nathaniel Lammons  /  Jackson Withrow (primo turno)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodriguez (finale)

  Romain Arneodo /  Jonathan Eysseric (semifinale) 
  Luciano Darderi /  Fernando Romboli (campioni)

Wildcard 

  Federico Arnaboldi /  Gianmarco Ferrari (quarti di finale)

  Matteo Gigante /  Francesco Maestrelli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milano ATP Challenger 2022